Notre-Dame-du-Rosaire peut faire référence à plusieurs édifices religieux qui reprennent dans leur vocable une dénomination de la Vierge Marie avec Notre-Dame du Rosaire :
 les 
 les 
 les  
 les 

Il peut s'agir aussi d'une localité au Québec (Canada) :
 Notre-Dame-du-Rosaire (Québec) désigne une municipalité locale de la MRC de Montmagny, dans la province Chaudière-Appalaches.

Homonymie de vocable chrétien